

Sigle 
 Melodic hardcore punk – genere musicale
 Milliyetçi Hareket Partisi (Partito del Movimento Nazionalista) – partito politico turco
 Multimedia Home Platform – standard della famiglia DVB

Codici 
 MHP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Minsk-1 di Minsk (Bielorussia)
 mhp – codice ISO 639-3 della lingua malese balinese